Родовое () — деревня в Палкинском районе Псковской области России. 

Входит в состав Качановской волости. До апреля 2015 года деревня была административным центром Родовской волости.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии (Radavoja).

География 
Расположена в 21 км к югу от посёлка Палкино на реке Вяда у впадения Опочны.

До деревни ходит автобус (маршрут Псков-Горбунова Гора).

Население

История и культура 
В деревне находится Свято-Троицкая церковь. Иногда её называют Новомуравеинской, поскольку ранее деревня Родовое относилась к Муравеинскому приходу, а церковь находилась в ныне несуществующей деревне Муравеино. В Родовом Свято-Троицкая церковь была построена в 1926—1928 годах, архитектор Шервинский Владимир Максимович,  строительство вёл мастер из Резекне Гудыль Сергей (Гудулис Изидор, Izidors Gudulis). В наши дни церковь действует.

В 2006—2007 годах в деревне проходили съёмки некоторых эпизодов фильма «Мы из будущего».

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района